Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/porte le nom de Suzunami :
 le Suzunami, un destroyer de classe Yūgumo lancé en 1943 et coulé la même année ;
 le , un destroyer de classe Takanami lancé en 2004 et toujours en service.

Suzunami